Ammoniumhydrogenphosphat ist eine unvollständige Bezeichnung für:
Diammoniumhydrogenphosphat, (NH4)2HPO4
oder
Ammoniumdihydrogenphosphat, (NH4)H2PO4

oder die vollständige Bezeichnung für das Anion Ammoniumhydrogenphosphat (NH4HPO4)−